Jonathan Wilson est un journaliste sportif anglais
Jonathan Wilson est un musicien américain
Jonathan Wilson est un acteur canadien
Jonathan Wilson est un écrivain américain d'origine anglaise
Jonathan Wilson est un sportif américain